Hermanas del Niño Jesús puede hacer referencia al gentilicio o nombre común de algunos institutos o sociedades femeninos de la Iglesia católica:

Hermanas del Niño Jesús, congregación fundada por Ana María Martel, Le Puy-en-Velay (Francia), en 1667;
Hermanas del Niño Jesús de Nicolás Barré, congregación fundada por Nicolás Barré, Rouen (Francia), en 1666;
Hermanas del Niño Jesús de San Severino Marche, congregación fundada por Margherita Teresa de Marchis y Laura Falischi, en San Severino Marche (Italia), en 1694;
Hermanas Oblatas del Niño Jesús, congregación fundada por Anna Moroni y Cossimo Berlinsani, en Roma, en 1672;
Hermanas del Pobre Niño Jesús, congregación fundada por Andreas y Clara Fey, en Aquisgrán (Alemania), en 1844;
Hermanas del Santo Niño Jesús, congregación fundada por Cornelia Connelly, en Derby (Reino Unido), en 1846.

Otros nombres de institutos religiosos que contienen las palabras Hermanas del Niño Jesús son:

Hermanas Carmelitas del Niño Jesús, fundadas por Anselmo de San Andrés Corsini, en 1921;
Hermanas Franciscanas Misioneras del Niño Jesús, fundadas por Barbara Micarelli en 1879;
Hermanas Terciarias Mercedarias del Niño Jesús, fundadas por José León Torres en 1887.